San Jose Earthquakes is de naam van verschillende voetbalclubs in de Verenigde Staten.

 San Jose Earthquakes (1974) : voetbalclub die bestond van 1974 tot 1988
 San Jose Earthquakes (1995) : voetbalclub opgericht in 1995 en speelt in de Major League Soccer